Cornill ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Cornill (1854–1920), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Jacob Cornill (1789–1862), deutscher Politiker 
 Heinrich Anton Cornill d'Orville (1790–1875), Administrator des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main und Politiker 
 Helene Decke-Cornill (* 1949), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin